Перепечко — белорусская фамилия. Известные носители:

 Перепечко, Александр Юрьевич (род. 1989) — белорусский футболист.
 Перепечко, Иван Николаевич (1897—1943) — советский государственный и политический деятель.
 Перепечко, Игорь Иванович (род. 1931) — учёный в области физики полимеров.
 Перепечко, Марек (1942—2005) — польский актёр театра и кино.